Юникард – универсальная накопительная карта, действующая в рамках программы лояльности компании «Юниверсал Кард Корпорейшен». Юникард является популярной накопительной картой в Грузии. Первая карта Юникард была выпущена в 2010 году, ее можно было проводить более чем в 100 партнерских компаниях, и в целом она объединяла более 500 торговых точек и пунктов оказания услуг. С 2016 года в программу лояльности «Юниверсал Кард Корпорейшен» вовлечено более 250 компаний.

История 
Компания «Юниверсал Кард Корпорейшен» была основана в 2009 году. Выдача первых карт Юникард в масштабе города Тбилиси началась 7 апреля, 2010 года. С 2011 года Юникард начали раздавать в регионах Грузии.

С 2016 года в программу лояльности «Юниверсал Кард Корпорейшен» включено до 250 компаний, которые объединяют до 4000 торговых точек и пунктов оказания услуг.

Ссылки 
Официальная веб-страница

Список компаний, вовлеченных в программу лояльности

Трата бонусных баллов

Литература 
Филипп Котлер, Гарри Армстронг (2015 год). «Основы маркетинга». 14-е издание, «Грузинская бизнес-ситуация - Юникард». Стр. 72. Издательство Бакура Сулакаури.

Ю. В. Васин, Л. Г. Лаврентьев, А. В. Самсонов. (2007 год). «Эффективные программы лояльности. Как привлечь и удержать клиентов». М.: Альпина Паблишер. ISBN 5-9614-0458-7.

Фред Райхельд, Роб Марки. (2013 год). «Искренняя лояльность. Ключ к завоеванию клиентов на всю жизнь = The Ultimate Question 2.0: How Net Promoter Companies Thrive in a Customer-Driven World». М.: Манн, Иванов и Фербер. ISBN 978-5-91657-377-0.

Маркетинг